Monte Negro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Negro (kommun), Rondônia,

Mexiko 

 Monte Negro, Mexiko, ort, Oaxaca, San Juan Bautista Valle Nacional,

Se även 
 Montenegro, stat i Europa

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar